Liopleurodon (nombre latino que significa «dientes de lados lisos») es un género de un gran reptil marino carnívoro perteneciente a los Pliosauroidea, un clado de plesiosaurios de cuello corto. Se han descrito dos especies de Liopleurodon, que vivieron desde la edad Bathoniense (en la época Jurásico Medio) hasta el Kimmeridgiense (en el Jurásico Superior), entre hace 166 a 155 millones de años. Fue uno de los superdepredadores de los mares del Jurásico Medio y Superior que cubrían Europa. Se estima que la especie mayor, L. ferox, llegaba a crecer hasta unos 6.39 metros de longitud.

Descubrimiento y especies 

El nombre del género Liopleurodon fue acuñado por Henri-Émile Sauvage en 1873 sobre la base de muy escasos restos consistentes de tres dientes de 70 milímetros. Un diente, hallado cerca de Boulogne-sur-Mer, Francia en capas que datan del Calloviense, fue nombrado Liopleurodon ferox, y otro de Charly, en Francia se le denominó Liopleurodon grossouvrei, mientras que un tercero hallado cerca de Caen fue originalmente descrito como Poikilopleuron bucklandi y adscrito por Sauvage a la especie Liopleurodon bucklandi. Sauvage no asignó al género a ningún grupo particular de reptiles en sus descripciones.

Los fósiles de Liopleurodon se han hallado mayormente en Inglaterra y Francia. Especímenes fósiles que son contemporáneos (del Calloviano) con los de Inglaterra y Francia referibles a Liopleurodon son conocidos de Alemania.

Actualmente, se reconocen dos especies dentro del género Liopleurodon. Del Calloviano de Inglaterra y Francia es bien conocido L. ferox; mientras que también del Calloviano de Inglaterra se halla el más raro L. pachydeirus, descrito por Seeley como un Pliosaurus (1869). L. rossicus es conocido de principios del Titoniense en los Lechos del Volga de Rusia. Esta especie fue inicialmente descrita por Novozhilov en 1948 como perteneciente a Pliosaurus, y es la especie tipo del género Strongylokroptaphus. Sin embargo, Knutsen et al (2012) lo han reclasificado nuevamente en Pliosaurus. Solo L. ferox es conocido de esqueletos más o menos completos.

Paleobiología 
Cuatro fuertes miembros similares a aletas sugieren que Liopleurodon era un poderoso nadador. Su modo de propulsión es característico de todos los plesiosaurios. Un estudio que utilizó un robot nadador ha demostrado que aunque de esta forma de propulsión no es especialmente eficiente, provee una muy buena aceleración - un rasgo deseable para un depredador de emboscada. Estudios del cráneo han mostrado que probablemente escudriñaba el agua con sus narinas para comprobar la fuente de ciertos olores.

Tamaño 
Estimar el tamaño máximo de Liopleurodon ha sido un tema controvertido. El paleontólogo L. B. Tarlo sugiere que la longitud corporal total de un pliosaurio (incluyendo a Liopleurodon) puede ser estimada de la longitud craneal. Tarlo afirmó que el cráneo de un pliosaurio típicamente constituye una séptima parte de su longitud total. El mayor cráneo conocido perteneciente a L. ferox mide 1,54 metros de largo. De acuerdo a la hipótesis de Tarlo, este espécimen podría medir cerca de 10,5 metros de largo. Sin embargo, el caso de Kronosaurus ha expuesto cierta incertidumbre acerca de la precisión de la sugerencia de Tarlo.

Nueva investigación sobre la anatomía de los pliosaurios ha arrojado más dudas sobre la hipótesis de Tarlo para estimar el tamaño de los pliosaurios y revela que los cráneos de estos animales eran típicamente solo un quinto de la longitud total. Un esqueleto excepcionalmente bien preservado de L. ferox está en exhibición en el Institut und Museum für Geologie und Paläontologie de la Universidad de Tübingen en Alemania. Este espécimen mide cerca de 4,5 metros de largo.
Restos fósiles de otro ejemplar identificado como L. ferox han sido excavados de la Formación Oxford Clay cerca de Peterborough. Este espécimen se ha estimado en 6,39 metros de largo con una longitud craneal de cerca 1,26 metros y se considera de un individuo adulto. Un L. ferox adulto pudo haber promediado 5 - 7 metros de largo. 

Algunos restos fósiles excavados en la Formación Kimmeridge Clay en Inglaterra indican un taxón mucho mayor, posiblemente de más de 15 metros de largo. Sin embargo, este ejemplar no ha sido asignado al género Liopleurodon. 

Un espécimen parcial de una mandíbula que mide 2,8 metros de largo está en exhibición en el Museo de Historia Natural de la Universidad de Oxford: se estima que la longitud total de la mandíbula medía más de 3 metros. Este espécimen fue originalmente asignado al género Stretosaurus (como Stretosaurus macromerus), pero actualmente se cree que pertenece al género Liopleurodon y ha sido renombrado L. macromerus. El género Stretosaurus más tarde se volvería un sinónimo más moderno de Liopleurodon. Sin embargo, se ha reclasificado más recientemente como Pliosaurus macromerus.

Taxonomía 

Liopleurodon pertenece a la familia Pliosauridae, un clado dentro de Plesiosauria, que existió desde el Jurásico al Cretácico de Europa y Norteamérica.

Liopleurodon fue uno de los taxones basales de la familia del Jurásico Medio. Las diferencias entre este taxón y sus parientes del Jurásico Superior incluyen el número de alvéolos, el cráneo más pequeño y un menor tamaño corporal.

Un análisis de 2013 clasificó a Liopleurodon, Simolestes, Peloneustes, Pliosaurus y a los Brachaucheininae en un clado llamado Thalassophonea.

El siguiente cladograma sigue a un análisis de 2011 de los paleontólogos Hilary F. Ketchum y Roger B. J. Benson, reducido solo a los géneros.

En la cultura popular 

En 1999, Liopleurodon fue representado en un episodio de la miniserie de televisión de la BBC Caminando con Dinosaurios, en la cual fue representado como un enorme animal de 25 metros de largo (tal vez por influencia de reportes de pliosaurios fragmentarios de gran tamaño como el llamado "Monstruo de Aramberri"). Sin embargo, esto no se considera acertado para ninguna de las especies de Liopleurodon.

Véase también
Mosasaurus
Thalattoarchon
Dakosaurus
Basilosaurus

Referencias

Enlaces externos 

 Un artículo sobre Liopleurodon y la exageración de su tamaño (en inglés)
 Liopleurodon información y fotos, en The Plesiosaur Directory (en inglés)
 Artículo sobre el cráneo de pliosaurio gigante una vez asignado a Liopleurodon, en Tetrapod Zoology (en inglés)

Plesiosaurios del Jurásico Superior
Plesiosaurios de Europa
Pliosauroidea
Megafauna